Kvalificeringen til EM i håndbold for mænd 2014 var kvalifikationsturneringen frem mod EM i håndbold for mænd 2014, hvor der skulle findes femten hold. Kvalifikationsturneringen løb fra juni 2012 til juni 2013. Som værtsnation og forsvarende mestre er Danmark automatisk kvalificeret, og deltog derfor ikke i kvalifikationsturneringen.

Kvalifikationen var opdelt i to faser. I første fase deltog seksten hold, der spillede om seks pladser i 2. fase, hvortil 22 hold var forhåndskvalificeret. Fra anden fase kvalificerede femten hold sig til EM-slutrunden.

Første fase 
I 1. fase deltog 16 hold, fordelt i fire puljer med fire hold i hver. Kampene blev spillet hen over en weekend i Cypern, Italien, Israel og Tyrkiet, der var værter for hver deres pulje. Alle puljevinderne samt to 2'ere  kvalificerde sig til 2. fase.

Gruppe A 
Kampene i gruppe A blev spillet i Nicosia, Cypern.

Gruppe B 
Kampene i gruppe B blev spillet i Italien.

Gruppe C 
Kampene i gruppe C blev spillet i Rishon LeZion, Israel.

Gruppe D 
Kampene i gruppe D blev spillet i Mersin, Tyrkiet.

Anden fase 
2. fase havde deltagelse af 28 hold, hvoraf de 22 hold var direkte kvalificerede til denne fase, mens seks hold var gået videre fra 1. fase. De blev fordelt i syv puljer med fire hold i hver, hvor man mødte hver modstander ude og hjemme. Puljevinderne og toerne kvalificerede sig til EM-slutrunden i 2014. Det samme gjorde én treer (), fordi de forsvarende mestre () samtidig er værtsnation, hvilket gav en ekstra plads at spille om. Kampene blev spillet som tre dobbeltrunder mellem 31.oktober/1.november 2012 og 15./16. juni 2013

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Eksterne henvisninger 
 Resultater fra 1. fase  
 Resultater fra 2. fase  

2014
Håndbold i 2012
Håndbold i 2013
Håndbold i 2014